Ву́лиця Нахі́мова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 У місті Київ:
 Вулиця Нахімова — вулиця в Деснянському районі;
 Вулиця Нахімова — вулиця в Подільському районі.
 Вулиця Нахімова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Нахімова — вулиця в місті Ужгород.

 Вулиця Нахімова — колишня назва Європейської вулиці в місті Бар.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Яворова в місті Бахмач.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Надвирівка Білопілля.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Кальміуської у місті Бориспіль.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Лілейна у місті Васильків.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Трипільська у місті Ватутіне.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Ґданська у місті Вінниця.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Міського Лісу у місті Дніпро.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Придунайська у місті Ізмаїл.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Миколи Міхновського у місті Ізюм.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Сагайдачного в місті Ірпінь.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Новорічна у місті Кам'янське.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Валерія Лобановського у місті Кодима.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Княгині Ольги в місті Костопіль.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Красилів.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Перегонівська у місті Кропивницький.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Просвіти у місті Малин.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Княжа у місті Марганець.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Західної у смт. Миропіль.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Ніжин.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Мальовнича у сит. Нова Водолага.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Олеся Гончара у місті Нововолинськ.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Охтирська у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Мирна у місті Подільськ.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Морська у місті Роздільна.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Олександра Коваленка у місті Суми.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Юрія Тарасенка в місті Черкаси.
 Вулиця Нахімова — колишня назва вулиці Добровольців у місті Шпола.